Cubitus désigne :
 l'ulna, anciennement appelé cubitus, un os de l'avant-bras qui s'accorde au radius pour produire le coude,
 nervure ulnaire, selon le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes,
 Cubitus, une série de bande dessinée humoristique créée par Dupa.
 Cubitus, une série télévisée d'animation belgo-japonaise.
 Marcus Cubitus, personnage de la série de bande dessinée Astérix.